Die Saison 2020/21 der Regionalliga Nord war die 38. Spielzeit der Fußball-Regionalliga Nord und die 13. Saison der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 4. September 2020 mit der Partie der Gruppe Süd zwischen Hannover 96 II und dem SV Atlas Delmenhorst eröffnet. Am 2. November 2020 wurde der Spielbetrieb eingestellt, am 19. April 2021 erfolgte schließlich der Saisonabbruch.

Erstmals nahmen 22 Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Veränderungen gegenüber der Saison 2019/20 
Der ausrichtende NFV teilte das auf 22 Mannschaften vergrößerte Teilnehmerfeld in zwei Gruppen ein. Die Teilnehmer jeder Gruppe spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander. Im Anschluss hätten die punktbesten 10 Mannschaften in einer „Meistergruppe“ im Rahmen einer einfachen Punktrunde um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen den Bayernmeister spielen sollen. Die restlichen 12 Teams hätten hingegen in der „Abstiegsrunde“ um den Klassenerhalt konkurrieren sollen. Damit hätte erreicht werden sollen, dass nur 31 (22+9) bzw. 33 (22+11) Spieltage absolviert werden müssten, statt 42 bei einer ungeteilten Liga. Die Einteilung der Gruppen erfolgte auch auf Wunsch der Vereine nach regionalen Gesichtspunkten. Die Nord-Gruppe bestand aus fünf Mannschaften aus Schleswig-Holstein, vier aus Hamburg sowie den beiden nördlichsten Vereinen aus Niedersachsen (SV Drochtersen/Assel und Lüneburger SK Hansa). Die Süd-Gruppe bestand dagegen aus den restlichen neun niedersächsischen Vereinen und den beiden Mannschaften aus Bremen.

Bereits im Vorfeld waren die Aufsteiger aus den untergeordneten Oberligen bekanntgegeben worden; drei von ihnen hatten aber für den Lizenzerhalt noch Auflagen vor dem Saisonstart zu erfüllen.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Auf Basis eines Beschlusses einer Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder wurde der Spielbetrieb ab dem 2. November 2020 bis auf Weiteres komplett eingestellt, eine Fortsetzung wurde aber bis in den April 2021 noch in Erwägung gezogen.

Am 8. April 2021 einigten sich Vertreter aller Teilnehmer sowie des Verbands auf einen Saisonabbruch, der am 19. April 2021 bestätigt wurde. Am 25. April gab der NFV die Aussetzung von Abstiegen aus der sowie von Aufstiegen in die Regionalliga zur Spielzeit 2021/22 bekannt und startete am 29. April 2021 zur Ermittlung des Vertreters an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga eine gesonderte Abstimmung. Am 18. Mai wurde aus den beiden quotientenstärksten, aufstiegsberechtigten Vereinen der zwei Staffeln, dem FC Teutonia 05 Ottensen und dem TSV Havelse, der Teilnehmer an den Aufstiegsspielen bestimmt. Das NFV-Präsidium wählte dann den TSV Havelse als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen aus. 

Anfang Mai 2021 gab der VfL Wolfsburg bekannt, seine U23 zugunsten einer Kooperation mit dem österreichischen Klub SKN St. Pölten vom Spielbetrieb abzumelden und aufzulösen. Der Verein gab unter dem Gesichtspunkt der zweiten in Folge der Pandemie vorzeitig beendeten Spielzeit als Begründung unter anderem wirtschaftliche wie auch perspektivische Gründe an.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nord 2020/21 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nord 2019/20:
  VfL Wolfsburg II
  SC Weiche Flensburg 08
  SV Drochtersen/Assel
  Werder Bremen II
  Eintracht Norderstedt
  Holstein Kiel II
  BSV Rehden
  VfB Oldenburg
  TSV Havelse
  Lüneburger SK Hansa
  FC St. Pauli II
  Hannover 96 II
  Hamburger SV II
  SSV Jeddeloh
  Altona 93
  Heider SV
  HSC Hannover

 die für den Aufstieg gemeldeten Mannschaften der Oberliga Niedersachsen 2019/20:
  VfV 06 Hildesheim
  SV Atlas Delmenhorst 

 die für den Aufstieg gemeldete Mannschaft der Oberliga Schleswig-Holstein 2019/20
 1. FC Phönix Lübeck 

 die für den Aufstieg gemeldete Mannschaft der Bremen-Liga 2019/20
  FC Oberneuland

 die für den Aufstieg gemeldete Mannschaft der Oberliga Hamburg 2019/20
  FC Teutonia 05 Ottensen

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Die jeweils fünf besten Mannschaften der beiden Gruppen hätten in einer Meisterrunde den Teilnehmer für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga ausspielen sollen.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Die jeweils sechs schlechtesten Mannschaften der beiden Gruppen hätten in einer Abstiegsrunde die Absteiger in die jeweiligen Oberligen 2021/22 ausspielen sollen. Die Anzahl der Absteiger wurde nicht festgelegt.

Gruppe Nord

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Gruppe Süd

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gibt es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nord 2020
2020
Abgebrochene Sportveranstaltung 2021